studnia – pionowy odcinek korytarza jaskiniowego
 studnia – ujęcie wody
 Studnia – komiks z serii Kapitan Żbik
 Studnia – skała wspinaczkowa w Suleszowicach na Wyżynie Częstochowskiej